Alfred Mongy (, ) est un ingénieur Arts et Métiers.
 Le tramway du Grand Boulevard est surnommé le Mongy, du nom d'Alfred Mongy, concepteur du réseau.
Lille